Тур (также гурий) — искусственное сооружение в виде груды камней, часто конической формы.

Соответствующий английский термин каирн () используется в археологии также для обозначения каменных курганов, каменного ядра в земляных курганах, засыпки камнями дольмена. Tермин каирн в этом смысле иногда применяется и в русскоязычной археологической литературе.

Назначение 

В современную эпоху туры зачастую возводятся в качестве ориентиров. В древние времена они воздвигались как памятники, как могильные камни или использовались в практических и астрономических целях.

Они строятся для нескольких целей:
 Они могли отмечать места захоронений и/или служить памятниками павшим.
 Для передачи информации. В гурий могло вкладываться извещение.
 Они могут отмечать вершину горы.
 Расположенные через равные промежутки, они указывают путь через каменистые бесплодные пустоши или через горные ледники.
 В канадской Арктике эскимосы возводили туры в человеческой форме в качестве придорожных камней для отметки длины пути или указателя направления.
 В Северной Америке турами могли отмечать тропы бизонов.
 В Северной Америке туры могли использоваться в астрономических целях.
 В канадских приморских провинциях туры использовались в качестве похожих на маяк фонарей, которые служили ориентиром лодкам, как это описано в романе The Shipping News.
 В парках, демонстрирующих необычные скальные образования, подобно Гранд-Каньону, туристы нередко складывают небольшие простейшие туры.
 Как ориентирный знак возле геодезических пунктов.

В Северной Америке туры часто выкладывали в форме черепах или других животных.

Кроме того, туры сооружались в ознаменование какого-либо события на месте битвы. Некоторые туры просто представляют собой места, куда фермеры складывают большое количество камней, собранных со своего поля.

Наконец, тур может носить и чисто декоративный характер как элемент ландшафтного дизайна (например в составе альпийской горки).

Они различаются от небольшой груды камней до собранной инженерным способом. В некоторых местах регулярно проводятся игры, в ходе которых строят самый привлекательный тур. Туры вдоль туристических троп часто появляются путём добавления к куче камней ещё одного каждым проходящим туристом.

См. также 
 Обо — культовые места в культуре бурят, монголов, хакасов и других тюрко-монгольских народов, обычно отмеченные грудой камней.
 Оули-Хиллз и Каменный орёл — индейские туры на востоке США.
 Рёсе — разновидность каирна в доисторической Швеции.
 Сейд — священный объект северо-европейских народов, в частности саамов (лопарей), иногда отмеченный сооружением из камней.

Ссылки 
 Pretanic World — Chart of Neolithic, Bronze Age and Celtic Stone Structures
 Notes On Building A Cairn (pdf), by Dave Goulder for the DSWA, Dry Stone Walling Association of Great Britain. Practical notes to help those embarking on a cairn-building project.

Археологические объекты
Археологические объекты по типу
Надгробные памятники
Навигация
Типы мегалитов